Driver l'imprendibile (The Driver) – film di Walter Hill del 1978
The Driver – serie televisiva britannica
The Driver – album di Buddy Rich del 1960
The Driver – album di Charles Kelley del 2016